La Royal Navy a possédé quatre navires sous le nom de HMS Erne:
 Le navire de poste de sixième classe HMS Erne (1813), doté de 20 canons, a été lancé en 1813 et a fait naufrage en 1819 sur l'île de Sal, au Cap-Vert.
 La canonnière de classe Albacore HMS Erne (1856) a été lancée en 1856 et démantelée en 1874.
 Le torpilleur-destroyer HMS Erne (1903) a été lancé en 1903 et a fait naufrage en 1915 à Rattray Head.
 Le sloop HMS Erne (U03) lancé en 1939, rebaptisé Wessex en 1952, et démantelé en 1965.